Günter bzw. Guenter steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Günther (Vorname)
 (1944) Günter, Asteroid des Hauptgürtels
 Guenter Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika

Günter ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Günter (* 1963), deutsche Philosophin und feministische Theologin
 Andreas Günter (* 1988), deutscher Nordischer Kombinierer
 Annemarie Hoffmann-Günter (1906–nach 1965), deutsche Verlegerin
 Bernd Günter (* 1946), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 
 Bernhard Günter (* 1957), deutscher Komponist und Improvisationsmusiker
 Christian Günter (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Emil Günter (1853–1927), Schweizer Unternehmer, Politiker und Autor
 Ernst Günter (1910–1990), Schweizer Maler, Bildhauer, Rohkost-Pionier und Firmengründer
 Franz Sales Günter (1830–1901), deutscher Verwaltungsaktuar und Stadtschultheiß
 Heinrich Günter (1870–1951), deutscher Historiker
 Herbert Günter (1913–1994), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Horace Günter (1868–1946), deutscher Maler und Porträtmaler
 Horst Günter (1913–2013), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Janne Günter (* 1937), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Koray Günter (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Manuela Günter (* 1964), deutsche Germanistin
 Maren Günter (* 1976), deutsche Skirennläuferin
 Marie Rosa Günter (* 1991), deutsche Pianistin
 Mirijam Günter (* 1972), deutsche Schriftstellerin
 Nikolai Maximowitsch Günter (1871–1941), sowjetischer Mathematiker
 Paul Günter (* 1943), Schweizer Politiker (LdU, SP)
 Peter Günter (* 1960), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Richard Guenter (1856–1937), deutscher Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Roland Günter (* 1936), deutscher Kunst- und Kulturhistoriker
 Sandra Günter (* 1970), deutsche Sporthistorikerin
 Sibylle Günter (* 1964), deutsche theoretische Physikerin
 Siegfried Günter (1899–1969), deutscher Flugzeugkonstrukteur

Siehe auch:
 Günther
 Gunter